

Geografia 
 Bandeira – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Pico da Bandeira – montagna del Brasile
 Pinto Bandeira – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Praça da Bandeira – quartiere della Zona Nord della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Praia da Bandeira – quartiere della Zona Nord della città di Rio de Janeiro in Brasile

Persone 
 Rui Bandeira – cantante portoghese
 Walter Bandeira da Costa – ex cestista e allenatore di pallacanestro angolano